Манитовок има више значења:
 Округ Манитовок (Висконсин)
 Манитовок (Висконсин)